Instrucción hace referencia a varios artículos::

Derecho 
 Instrucción judicial, etapa de una investigación criminal que precede el juzgamiento, y que en muchos países es dirigida por el juez de instrucción.
 Instrucción (catolicismo), en Derecho canónico, explicación de una ley de la Iglesia católica, o modalidades preparatorias de una ley.

Informática 
 Ciclo de instrucción, período que tarda la unidad central de proceso (CPU) en ejecutar una instrucción de lenguaje máquina.
 Conjunto de instrucciones o Juego de instrucciones, conjunto de operaciones que el procesador de un ordenador puede ejecutar.
 Instrucción atómica o instrucción particular única en informática, se refiere a un conjunto de instrucciones que al ser ejecutadas individualmente cada una de ellas, son vistas por el resto del sistema como una sola instrucción indivisible.
 Instrucción de máquina, operación elemental de un procesador, en una determinada arquitectura de ordenador.
 Instrucción (informática), designa de manera abstracta, una etapa de un programa informático.
 Registro de instrucción, registro de la unidad de control de la CPU en donde se almacena la instrucción que se está ejecutando.

Música 
 Instrucción de música sobre la guitarra española, obra del guitarrista y compositor español Gaspar Sanz, que está considerada la más importante dedicada a la guitarra barroca.

Otros 
 Instrucción militar, la que se refiere a la carrera militar.
 Hermanos de la Instrucción Cristiana de Ploërmel, congregación religiosa laica católica;

Véase también